ima više značenja.

 Sukcinat-KoA ligaza (formira GDP), enzim
 Skandijum monosulfid, ScS
 SCS (standard)